DNAH5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 4 624 амінокислот, а молекулярна маса — 529 021.

Кодований геном білок за функцією належить до білкових моторів. 
Задіяний у такому біологічному процесі як поліморфізм. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, клітинних відростках, війках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки